Mastranzo puede referirse a:
El nombre común de la planta Ballota hirsuta.
El nombre común de la planta Mentha longifolia.
El nombre común de la planta Mentha spicata.
El nombre común de la planta Mentha suaveolens.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
El nombre común de la planta Rumex conglomeratus
El nombre común de la planta Rumex crispus.
El nombre común de la planta Salvia microphylla.
El nombre común de la planta '''''Verbascum pulverulentum